James B. McPherson (1828-1864), général américain du camp nordiste, tué lors de la bataille d'Atlanta, durant la guerre de Sécession ;
 James M. McPherson (né en 1936), historien américain, spécialiste de la guerre de Sécession.
  un homme politique de Nouvelle-Zélande
 James Macpherson (1736-1796), écrivain écossais.